Fathia Youssouf Abdillahi – attrice francese
 Mohamed Barkat Abdillahi – politico gibutiano
 Omar Abdillahi Charmarke – maratoneta gibutiano